Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 rozpoczął się 6 sierpnia 2017 w niemieckim Klingenthal, a zakończył się w Chaux-Neuve 11 marca 2018 roku.

Obrończynią tytułu była Niemka Selina Freitag, która na koniec tego sezonu zajęła dwudziestą czwartą lokatę, a zwyciężczynią klasyfikacji generalnej została reprezentantka Austrii Lisa Eder.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2017/2018 w skokach narciarskich
2018